Le tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept 2019 (en anglais  2019) est la troisième étape de la saison 2018-2019 du World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur deux jours les 26 et  au Waikato Stadium d'Hamilton, en Nouvelle-Zélande. La victoire finale revient à l'équipe des Fidji qui bat en finale l'équipe des Etats-Unis sur le score de 38 à 0.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Challenge Trophy

Matchs de classement

Challenge 5e place

Challenge 13e place

Bilan 

 Statistiques sportives

 Meilleur(s) marqueur(s) d'essais du tournoi :  Aminiasi Tuimaba /  Robbie Fergusson (8 essais)
 Meilleur(s) réalisateur(s) du tournoi :  Waisea Nacuqu (47 points)
 Impact Player :   Vilimoni Botitu
 Meilleur joueur de la finale :  Jerry Tuwai

 Équipe type  :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby Sevens Series
 Tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept

Lien externe 

2019
Événement sportif en Nouvelle-Zélande
Rugby à sept en 2019
Sport en Nouvelle-Zélande en 2019
Sport en janvier 2019